Naselja u BiH:
 Ratkovići (Čelić, BiH), naselje u općini Čelić
 Ratkovići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Ratkovići (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo
 Ratkovići (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica